Dowein kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Dowein District, distrikt, Bomi County, 
 Dowein (klan i Liberia), River Cess County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar